La Coppa Radivoj Korać 2010 è l'8ª Coppa di Serbia di pallacanestro maschile (la 4ª con il nome di Coppa di Serbia).

Squadre
Le squadre qualificate sono le cinque squadre partecipanti alla Lega Adriatica 2009-10, le prime due classificate al termine del girone di andata della Košarkaška liga Srbije 2009-2010, più la squadra vincitrice della Coppa di Serbia del secondo livello. 

Partizan
Crvena zvezda
Radnički Kragujevac
Hemofarm STADA
FMP Železnik

OKK Belgrado
Metalac Valjevo

Radnički Basket (vincitore)

Tabellone

Finale

Voci correlate 
Košarkaška liga Srbije 2009-2010

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 2010
Coppa di Serbia di pallacanestro maschile